Сенье́ () — французская фамилия и топоним.

Носители фамилии 
 Сенье, Луи (1903—1991) — французский актёр.
 Сенье, Мари-Амели — французская певица, внучка Луи Сенье.
 Сенье, Матильда (род. 1968) — французская актриса, внучка Луи Сенье.
 Сенье, Франсуаза (1928—2008) — французская актриса, сестра Луи Сенье.
 Сенье, Эммануэль (род. 1966) — французская актриса, внучка Луи Сенье.

Топоним 
 Сенье — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта.

См. также 
 Сень
 Сеньор